Закс — еврейская фамилия.

Этимология 
Еврейская фамилия Закс () является вариантом распространённой фамилии Зак — традиционной аббревиатуры (см. нотарикон) от «зера ко(й)деш» (), восходящей к цитате из Исайи (6:13): «… святое семя [народа станет] стволом его» либо от «зера ко(й)деш шемо» (). Восточноевропейская ветвь данной фамилии ведёт своё начало от трёх сыновей реб Исроэлa бен Шолома из Ружан (), что под Слонимом, принявшего мученическую смерть 19 сентября 1659 года в результате кровавого навета.

История распространения 
В начале XX века наибольшее распространение имела в районах Тельш, Риги, Курляндии, Шавли, Россиен, Вилькомира, Ковно, Ошмян, Лиды, Староконстантинова, Овруча и Черкасс, то есть преимущественно в западном белорусско-литовском ареале и на Волыни.

Носители фамилии Закс, как и Зак, традиционно рассматриваются потомками рода коэнов. Журналист Михаэль Дорфман предлагает иной вариант расшифровки нотарикона: зера коhаним — «семя коэнов» или «имя его из семьи коэнов». Однако, другие источники приведённого им варианта не обнаружены.

Омонимическая фамилия Закс, встречающаяся среди немецких евреев, как и аналогичная немецкая фамилия, происходит от названия земли Саксония. Возможно, такое же происхождение имеет и восточноевропейская еврейская фамилия Сакс (Саксман, Саксонский).

Примечания

Ссылки 
 Rabbis of Ruzhany
 Исследование генеалогии
  JewishGen
 What’s In A Name? By Chuck Jackson
 Brooklyn Genealogy Information Page 
 Surnames of well-known Ashkenazic and Sephardic rabbinical families
 Surnames of well-known Ashkenazic and Sephardic rabbinical families

См. также 
 Закс — носители фамилии
 Закс (немецкая фамилия)
 Сакс
 Еврейские фамилии-аббревиатуры

Фамилии по алфавиту
Еврейские фамилии